Бабинское сельское поселение — муниципальные образования в России:

 Бабинское сельское поселение — сельское поселение в Духовщинском районе Смоленской области.
 Бабинское — муниципальное образование со статусом сельского поселения в Завьяловском районе Удмуртии.

См. также 
 Бабинский сельсовет — сельское поселение в Обоянском районе Курской области
 Сельсовет Бабино — административно-территориальное образование на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской области